Шонла:

 Шонла — город во Вьетнаме.
 Шонла — провинция в северо-западной части Вьетнама.
 Шонла — вьетнамский коммерческий аэропорт.
 ГЭС «Шонла» — гидроэлектростанция во Вьетнаме.